Bandyligan 2013/2014 var Finlands högstadivision i bandy säsongen 2013/2014. Finalen vanns av Mikkelin Kampparit från S:t Michel.

Sluttabell

2014 i Finland
2015 i Finland
Bandysäsongen 2014/2015
2014/2015